Boudewijn Deckers (1946), secretaris-generaal van de Partij van de Arbeid van België
Charles Deckers (1924-1994), Antwerpse witte pater, actief in Algerije
Christian Deckers (1929?), Belgisch kankerspecialist, richtte in 1985 de eerste voorziening voor palliatieve zorg in België op
Daniel Deckers (1960), Duits publicist, redacteur Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Daphne Deckers (1968), Nederlands model, actrice en schrijfster
Erwin Deckers (1970), Belgisch radiopresentator bij Q-music
Eugene Deckers (1917-1977), Belgische acteur
Floris Deckers (1950), voormalig voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot
Frans Deckers (1835-1916), Belgisch beeldhouwer
Geoffrey Deckers (1969), Nederlandse dierenrechtenactivist
Georges Deckers, Belgische politicus, burgemeester van Niel
Jeannine (of Jeanne) Deckers (1933-1985), beter bekend als Sœur Sourire
Johannes Hubertus Franciscus Deckers (1888-1951), Nederlands landbouwconsulent, lid Eerste Kamer (1949-1951) voor de KVP
John Deckers (1953), Nederlandse beeldhouwer
Laurentius Nicolaas Deckers (1883-1978), Nederlands politicus, onder andere minister van Defensie (1929-1935) en van Landbouw (1935-1937)
Patrick Deckers (1971), Nederlands voetballer (Fortuna Sittard, FC Eindhoven, FC Den Bosch, MVV) 
Peter Gommar Lodewijk Deckers (1834-?), onderpastoor te Antwerpen, daarna te Leuven, schrijver
Tine Deckers, Belgisch kampioene triatlon 2005
Vera Deckers (1973), Duits stand up comédienne
Willem Deckers (1826-1899), Nederlandse zanger

Zie ook
Dekker
Dekkers (doorverwijspagina)
Decker (doorverwijspagina)

 Nederlandse of Vlaamse achternaam